Mit Rubrik meint man:

 Rubrik (Liturgie), Handlungsanweisungen während der Feier der Liturgie
 Rubrik (Pressewesen), eine Einteilung und Sortierweise von Schriftstücken
 Rubrik (Kodikologie), eine durch rote Tinte hervorgehobene Textstelle in Handschriften